Ярова́я — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носители 
 Яровая, Алевтина Викторовна (род. 1984) — российская оперная певица, педагог.
 Яровая, Виктория Викторовна (род. ?) — российская оперная певица.
 Яровая, Екатерина Владимировна (1957—1992) — российский поэт, бард.
 Яровая, Ирина Анатольевна (род. 1966) — российский юрист, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI и VII созывов.
 Яровая, Софья Григорьевна (1925—2020) — председатель Ассоциации праведников народов мира и Бабьего Яра города Киева.

В искусстве 
  — героиня:
 одноимённой пьесы Константина Тренёва.
 фильма реж. Яна Фрида (Ленфильм, 1953).
 фильма реж. Владимира Фетина (Ленфильм, 1970).

Топонимы 
 Яровая — посёлок городского типа в Лиманском районе Донецкой области.
 Яровая — река, приток Большого Анюя.
 Яровая Белещина — село в Прилукском районе Черниговской области Украины.
 Яровая Слободка — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области Украины. См. также 
 
 Яровые и озимые культуры